Jänisch oder Jaenisch ist der Familienname folgender Personen:

 Caesar Jänisch (1860–1943), deutscher Architekt
 Carl Ferdinand Jänisch (1813–1872), russischer Schachspieler, -komponist und -theoretiker
 Erich Jänisch (1885–1945), deutscher Lehrer und Schulleiter

 Hans Jaenisch (1907–1989), deutscher Maler und Hochschullehrer
 Joachim Jänisch (1929–2001), deutscher Fußballspieler
 Johann Joachim Jänisch (1757–1815), deutscher Jurist und Politiker 
 Johannes Jänisch (1636–1707), deutscher Mediziner
 Julius Jaenisch (1890–1964), deutscher Nachrichtensprecher
 Jürgen Jaenisch (1939–2020), deutscher Leichtathlet und Trainer
 Maximilian Jaenisch (* 1988), deutscher Schauspieler
 Mathias Jänisch (* 1990), luxemburgisch-deutscher Fußballspieler
 Peter Jänisch (* 1986), deutscher Komponist und Musikwissenschaftler
 Rudolf Jaenisch (* 1942), deutscher Molekularbiologe und Genetiker
 Wilhelm Jänisch, deutscher Kaufmann und Politiker

Siehe auch:
 Villa Jaenisch, Villa in Kaiserslautern
 Janisch
 Jenisch